CNS puede referirse a:

El Aeropuerto de Cairns situado en Australia, cuyo código IATA es CNS.
El Centro Nacional de Supercomputación de España.
El Consejo Nacional Sirio.
La Organización Sindical Española de la Dictadura franquista en España.
Al Sistema Nervioso Central (Central Nervous System)